Airmax steht für:
 Airmax (Fluggesellschaft), peruanische Fluggesellschaft
 Airmax Muzik, Mixtape des Rappers Fler (2007)
 Airmax Muzik II, Album des Rappers Fler (2011)

AirMax steht für:
 AirMax Construções Aeronáuticas, brasilianischer Flugzeughersteller
 AirMax SeaMax, brasilianisches amphibisches Light Sport Aircraft
 AirMax, drahtloses Protokoll nebst Produkten von Ubiquiti Networks

Air Max steht für:
 Air Max Africa, gabunische Fluggesellschaft
 Nike Air Max, US-amerikanische Sportschuhe